Grand Prix San Marino 1991 (oryg. Gran Premio di San Marino) – trzecia runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1991, która odbyła się 28 kwietnia 1991, po raz 11. na torze Imola.

11. Grand Prix San Marino, 11. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie 

San Marino
1991
1991 we Włoszech